Ludwik Zieliński (zm. 1678) – kasztelan sierpecki
 Ludwik Marian Zieliński (1739–1806) –  kasztelan rypiński, podczaszy różański, łowczy płocki